Wilhelm von Holland ist der Name folgender Personen:
 Wilhelm I. (Holland) (um 1170–1222), Graf von Holland
 Wilhelm von Holland (1228–1256), römisch-deutscher König, als Wilhelm II. Graf von Holland
 Wilhelm III. (Holland) (um 1286–1337), Graf von Holland und Zeeland, als Wilhelm I. Graf von Hennegau
 Wilhelm IV. (Holland) (um 1318–1345), Graf von Holland und Zeeland, als Wilhelm II. Graf von Hennegau